Джим () — англійське ім'я, зменшувальна форма імені Джеймс.
 Джим Джіллетт ( 1967) — американський співак, музикант, фронтмен глем-метал-гурту Nitro.
 Джим — п'ята літера арабської абетки.